Der Begriff Wenlock bezeichnet 

eine erdgeschichtliche Serie im Silur, siehe Wenlock (Geologie)
ein Maskottchen der Olympischen Spiele 2012, siehe Wenlock und Mandeville

verschiedene Orte:
 
Much Wenlock, einen Ort in Shropshire (England)
Little Wenlock, einen kleinen, aber alten Ort in der Nähe von Much Wenlock

einen englischen Adelstitel:

der Titel Baron Wenlock wurde bisher an drei verschiedene Familien verliehen, zuerst an
John Wenlock, 1. Baron Wenlock († 1471), Heerführer in den Rosenkriegen